Charité steht für:

 Charité, Krankenhaus in Berlin (Charité Universitätsmedizin Berlin)
 Charité (Fernsehserie), ARD-Krankenhausserie, die an der Berliner Charité spielt
 Confrérie de charité, katholische Bruderschaft von Laien einer Pfarrei in Frankreich
 Foyers de Charité, private Vereinigung von Gläubigen päpstlichen Rechts
 Bazar de la Charité, Wohltätigkeitsveranstaltung in Paris

Geografie:
 La Charité-sur-Loire, Stadt in Frankreich
 Kanton La Charité-sur-Loire, Frankreich

 Hôpital de la Charité, ehemaliges Krankenhaus in Paris
 Vieille Charité, ehemaliges Armenhospiz in Marseille

Siehe auch:
 Charity – Caritas, Karitas
 Hôpital de la Charité